Аршалы () — посёлок в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана (в 378 км от областного центра — Кокшетау). Административный центр и единственный населённый пункт Аршалынской поселковой администрации. Код КАТО — 113430100.

География 
Посёлок расположен на левом и правом берегах реки Ишим в 70 км к юго-востоку от города Астаны. Ближайшая железнодорожная станция — Вишнёвка (4 км).

История 
Основан в 1890 году.

Неподалёку от села находится селище Вишнёвка — поселение эпохи палеолита.

Население 
В 1999 году население посёлка составляло 7208 человек (3475 мужчин и 3733 женщины). По данным переписи 2009 года, в посёлке проживал 7051 человек (3395 мужчин и 3656 женщин).

По данным на начало 2019 года население посёлка составляло 5975 человек (2741 мужчина и 3234 женщины).

Религия 
Православные храмы

Аршалы административно относится к Восточному городскому благочинению Кокшетауской и Акмолинской епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви (МП).

Экономика 
В посёлке действует комбинат строительных конструкций и материалов, завод железобетонных шпал, щебёночный и асфальтовый заводы, маслозавод и другие. Через Аршалы проходит железная дорога и автомобильная дорога Астана — Караганда.

Примечания 

Населённые пункты Аршалынского района
Посёлки городского типа Казахстана
Переименованные населённые пункты Казахстана